Urban Jungle live in Barcelona '90 är en live-DVD av Rolling Stones som spelades in 1990 i Spanien.

Låtlista

Continental Drift
Start me up
Sad sad sad
Tumbling Dice
Miss you
Ruby Tuesday
Terrifying
Rock and a hard place
Honky tonk women
Happy (Keith sjunger)
Paint it black
2000 Light years from home
Sympathy for the devil
Street fighting man
It’s only rock n roll
Brown sugar
Jumpin’ jack flash
Satisfaction
The Rolling Stones